-{III}-  Разред група „Дрина” Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1927/28. бројао је 6 клуба. Виши степен такмичења је -{II}-  Разред Београдског лоптачког подсавеза.
За сезону 1928/29. прешли су у -{II}-  Разред Београдског лоптачког подсавеза
Чукарички (Београд) као првопласирани тим
Златибор (Београд) као другопласирани  

Занимљивости у сезони 1927/28. годину
Само једна утакмица је одиграна без голова
Са „парфофер” завршено је пет утакмица.
Хакоах 4 путаГардист једанпут
У Београдском лоптачком подсавезу било је 33 клуба
Први разред 6, Други разред 10 и Трећи разред 17 клубова

Клубови 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 35%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|

|- style="background:#FFFFFF;"
|style="text-align: center" |1. Чукарички Београд

|style="text-align: center" |2. Гвожђар Београд

|style="text-align: center" |3. ХакоахБеоград

|- style="background:#FFFFFF;"
|style="text-align: center" |4. Гардист Београд

|style="text-align: center" |5. Златибор Београд

|style="text-align: center" |6. Херој Београд
|}

Резултати по колима

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  21. августа 1927. 
|-
|style="width:20em;"|Чукарички —  Гвожђар||style="text-align:center; width:2em;"| 2:1	
|- bgcolor= C0FFC0
|Хакоах — Херој||style="text-align:center;"| 5:0
|-
|Гардист — Златибор||style="text-align:center;"| 3:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 28. августа 1927. 	
|- 	
|Хакоах — Гардист||style="text-align:center;"| 4:3	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Гвожђар — Херој||style="text-align:center;"| 1:1
|- 	
|Чукарички — Златибор||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 4. септембра 1927. 	
|- 	
|Златибор — Гвожђар||style="text-align:center;"| 4:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:1
|- 	
|Херој — Гардист||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 11. септембра 1927. 	
|- 	
|Херој — Златибор||style="text-align:center;"| 4:2	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах — Гвожђар ||style="text-align:center;"| 2:3
|- 	
|Чукарички  — Гардист (25. септ.)||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 18. септембра 1927. 	
|- 	
|Чукарички — Херој||style="text-align:center;"| 4:1	
|- bgcolor= C0FFC0	
|Златибор — Хакоах||style="text-align:center;"| 4:1
|- 	
|Гвожђар  — Гардист||style="text-align:center;"| 3:0

|}

| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:22.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}

{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"

|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   11. март 1928. 
|-
|Херој — Чукарички||style="text-align:center; width:2em;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Хакоах — Златибор||style="text-align:center;"| 1:7
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 18. марта 1928. 	
|-
|Гвожђар — Златибор||style="text-align:center;"| 1:3
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 1. априла 1928. 	
|-
|Златибор — Херој||style="text-align:center;"| 2:1
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 8. април 1928. 	
|-
|Гвожђар — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 22. април 1928. 	
|-
|Чукарички — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. априла 1928.	
|-
|Златибор — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0	
|Херој — Гвожђар||style="text-align:center;"| 4:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. маја 1928.	
|-
|Гвожђар — Гардист||style="text-align:center;"| 4:0
|- bgcolor= C0FFC0	
|Херој — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. маја 1928.	
|-
|Златибор — Гардист||style="text-align:center;"| 0:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |3. јуни 1928.	
|-
|Гардист — Хакоах||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |10. јуна 1928.
|-
|Гардист — Чукарички||style="text-align:center;"| 2:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |17. јуна 1928.	
|-
|Гардист — Херој||style="text-align:center;"| 1:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. јула 1928.	
|-
|Гвожђар — Чукарички ||style="text-align:center;"| 2:7
|}

|}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!  !!  !!  !! !!  !!

|- 	
|1|| style="text-align: left" | Чукарички Београд 	
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0
|style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1
	
|- !  style="background: #F9F9F9;"		
|2|| style="text-align: left"| Гвожђар Београд 	
|style="background: #FFE4E1;"|2:7||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0
|style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFFACD;"|1:1
  	
|-	
|3|| style="text-align: left" | Хакоах Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:3
|style="background: #FFE4E1;" |1:7||style="background: #C0FFC0;" |5:0

|-! style="background:#F9F9F9;"	
|4|| style="text-align: left" | Гардист Београд
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #FFE4E1;" |1:4
  	
|-	
|5|| style="text-align: left" | Златибор Београд 	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |0:0
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1
 	
|-! style="background:#F9F9F9;"	
|6|| style="text-align: left" | Херој Београд 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1
|style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX

|}

Статистика

Табела 

| style="width:35px;"| 	
| valign="top"|
Сви другопласирани клубови Трећег разредасу одмеравали снаге за улазак у Други разред. 
{| colspan=2 style="width:33em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"		
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center		
|bgcolor= #dcdbd6|		
| align=left| Клуб		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|		
|align=center style="width:2em;"|		
|style="width:2em;"|
|- align=center	 	
| 1.||  align=left | Златибор, Београд ||2||2||0||0||4||1||4,000||4	
|- bgcolor=#f9f9f9 align=center	  		
| 2.|| align=left | Херој, Београд ||1||1||0||0||4||1||4,000||2
|- align=center 
|3.||  align=left | Космај,Београд ||1||0||0||1||0||1||0,000||0		
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9 	
|4.||  align=left | Балкан, Београд ||2||0||0||2||2||7||0,286||0	
|- align=center
|colspan=10|
|}
Даље утакмице нису одиграване јер је извршена нова подела Другог разреда.

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941
 exyufudbal
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	
Фудбал у 1927.
Фудбал у 1928.